Onderdistrict in Indonesië
 Pesantren (onderdistrict), een onderdistrict in de stadsgemeente Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pesantren (Blado), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Pesantren (Tambak), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pesantren (Ulujami), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pesantren (Wanayasa), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pesantren (Wonoboyo), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pesantren (Pesantren), een plaats in de stadsgemeente Kediri in de provincie Oost-Java
 Pesantren (Tembelang), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java